Get You – singolo di Alexey Vorobyov del 2011
 Get You – singolo di Daniel Caesar in collaborazione con Kali Uchis del 2016